Регистрация однополых пар в Словении возможна с 23 июля 2006 года. Тогда однополые зарегистрированные партнёры получили некоторые права и обязанности по отношению друг к другу. После признания в 2009 году Конституционным судом Словении закона о зарегистрированных партнёрствах дискриминационным и неудачной попытки правительства легализации однополых браков, отменённых референдумом 2015 года, с февраля 2017 года в Словении был введён новый институт однополых партнёрских союзов, наделяющий вступающих в него партнёров всеми правами и обязанности супругов за исключением права на совместное усыновление детей и искусственное оплодотворение. После 24 августа 2017 года заключённые прежде зарегистрированные однополые партнёрства автоматически будут преобразованы в партнёрские союзы.

Зарегистрированные однополые партнёрства

Принятие закона об однополых партнёрствах 
Первый законопроект о гражданских партнёрствах прошёл первое чтение в словенском парламенте в июле 2004 года. Законопроект, предусматривающий наделение однополых партнёров всеми правами супругов за исключением совместного усыновление детей был однако отвергнут парламентом в марте 2005 года. Взамен отвергнутому проекту 31 марта 2005 года правительством был предложен другой законопроект о «зарегистрированных однополых партнёрствах» (), который 22 июня был принят парламентом и вступил в силу через год — 23 июля 2006 года. За закон проголосовали 44 члена парламента, против высказались трое.

В соответствии с принятым законом, зарегистрированные однополые партнёры получили ограниченные права и обязанности в имущественных вопросах, связанных, например, с частной собственностью и наследованием имущества. Однако закон не предусматривал наделения партнёров какими-либо налоговыми льготами, не предоставлял им прав социальной защиты (например, совместной медицинской страховки или прав на пенсию партнёра) и не наделял партнёров статусом близкого родственника по отношению друг к другу, однако наделял партнёров правом на получение информации о состоянии здоровья друг друга и правом посещяния в больнице<ref name="queer-ersteehe"/а. Также закон не предоставлял права совместного усыновления детей или искусственного оплодотворения.

Оппозиционные депутаты от СД и ЛДС при обсуждении законопроекта предлагали дополнения к документу, предполагающие наделение однополых партнёров также и другими правами (в частности, равными с супругами социальными льготами), однако эти дополнения были отвергнуты большинством депутатов. В знак протеста члены СД и ЛДС отказались голосовать за законопроект и покинули заседание парламента.

2 июля 2009 года Конституционный суд Словении признал статью 22 закона о зарегистрированных однополых партнёрствах не соответствующей статье 14 Конституции Словении, запрещающей дискриминацию. Суд призвал правительство в течение шести месяцев устранить имеющиеся в законе дискриминационные положения.

Попытка реформирования семейного кодекса 
С целью реализации решения Конституционного суда министр внутренних дел Катарина Кресал (ЛДС) заявила о намерении правительства легализовать в стране однополые браки. Правительством был предложен законопроект о внесении поправок в семейное законодательство, разрешающих однополым парам заключение брака и совместное усыновление детей. В начале марта 2010 года парламент Словении в первом чтении 46 голосами «за» и 38 голосами «против» принял законопроект. В последующих чтениях текст проекта был, однако, изменён из-за возникших трудностей в его принятии. В результате было предложено определить брак как союз мужчины и женщины, а однополых партнёров наделить всеми правами супругов, кроме права на совместное усыновление. Законопроект был принят в третьем чтении 16 июня 2011 года. В числе прочего, новый семейный кодекс наделял зарегистрированные однополые пары налоговыми льготами и правом на усыновление детей партнёров.

Противниками нового семейного кодекса была учреждена гражданская «За семью и права ребёнка», которая при поддержке Католической церкви собрала необходимое количество подписей для проведения референдума о судьбе семейного кодекса Словении. Правительство обратилось в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие такого референдума словенской конституции. Конституционный суд в своём решении от 26 декабря 2011 года пятью голосами против четырёх разрешил его проведение.  прошёл 25 марта 2012 года при явке всего в 30 % от имеющих право голоса. В результате 54,55 % голосовавших высказались против принятия изменений в семейный кодекс. Таким образом, поправки к семейному законодательству были отменены. По законам Словении, решение референдума сдерживает правительство в течение года, затем законопроект может быть рассмотрен снова.

Законопроект о расширении прав гражданских партнёров 
14 апреля 2014 года министерством труда, семьи, социальных дел и равных возможностей был предложен законопроект, предполагающий полное уравнивание права зарегистрированных однополых партнёров с правами состоящих в браке гетеросексуальных пар, за исключением совместного усыновления детей и доступа к искусственному оплодотворению. Документ прошёл первое чтение 5 мая 2014 года, однако его последующее рассмотрение из-за отставки премьер-министра Аленки Братушек и досрочных выборов 13 июля 2014 года не состоялось. 15 октября 2014 года министерством труда, семьи, социальных дел и равных возможностей законопроект был внесён повторно, однако уже в январе 2015 года министр Аня Копач Мрак заявила об отзыве документа в связи с внесением законопроекта о легализации однополых браков.

Попытка легализации однополых браков 
15 декабря 2014 года оппозиционный союз «Объединённые левые» предложил законопроект о легализации однополых браков и наделение однополых семейных пар правом на совместное усыновление детей. Законопроект также поддержали две из трёх партий правительственной коалиции. 3 марта 2015 года парламент 51 голосами «за» и 29 голосами «против» утвердил документ.

Уже 10 марта противники закона заявили о сборе подписей для проведения референдума, который бы запретил введение однополых браков. Однако 26 марта 2015 года парламент Словении запретил проведение референдума о судьбе однополых браков, обосновав своё решение тем, что словенская конституция не допускает проведение референдумов по законам, устраняющим дискриминацию и нарушение прав человека. Представители оппозиции обратились в Конституционный суд, который вновь пятью голосами против четырёх удовлетворил их иск. В то же время судьи обосновали своё решение без опоры на содержание планировавшегося референдума, указав лишь, что парламент превысил свои полномочия, объявив референдум неконституционным.

 состоялся 20 декабря 2015 года при явке в 36,2 % имеющих право голоса. Около 63,5 % проголосовавших высказались против легализации однополых браков, в результате чего закон о введении однополых браков был снова отменён.

Однополые партнёрские союзы 
После неудачной попытки легализации однополых браков уже 22 декабря 2015 года в парламенте был предложен законопроект о новой форме однополых партнёрств — «партнёрских союзах» (), дающих партнёрам все супружеские права, кроме прав на усыновление и искусственное оплодотворение. 10 марта 2016 года правительство выразило свою поддержку законопроекту. 21 апреля парламент одобрил законопроект, проголосовав 54 голосами «за» и 15 — «против». Закон был обнародован президентом Словении Борутом Пахором 9 мая 2016 года. Заключение партнёрских союзов стало возможным через девять месяцев — с 24 февраля 2017 года.

После вступления в силу закона о партнёрстких союзах регистрация однополых партнёрств по закону 2006 года более производиться не будет. Уже ранее заключённые однополые партнёрства через шесть месяцев после вступления закона в силу (то есть до 24 августа 2017 года) будут автоматически преобразованы в новый формат партнёрских союзов, если состоящие в них партнёры в письменной форме не выразят своё возражение. Уведомление о преобразовании однополых партнёрств в партнёрские союзы будет произведено по почте. По имеющимся данным, возможностью заключения однополых партнёрств по образцу 2006 года в Словении воспользовалось всего 177 пар.

Примечания

Ссылки 
 Официальный текст закона об однополых партнёрских союзах (2016) 

Словения
ЛГБТ в Словении
Право Словении
2006 год в праве
2016 год в праве